Schreibersdorf ist ein Ortsname:

Österreich:
 Schreibersdorf (Gemeinde Wiesfleck), Ortsteil der Gemeinde Wiesfleck im Bezirk Oberwart, Burgenland

Polen:
 Schreibersdorf (Klein Strehlitz), polnisch Pisarzowice, Ortschaft der Gemeinde Klein Strehlitz im Powiat Krapkowicki (Kreis Krappitz), Woiwodschaft Oppeln in Oberschlesien
 Schreibersdorf, deutscher Name von Pisarzowice (Kobyla Góra), Ortschaft der Gemeinde Kobyla Góra im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen
 Schreibersdorf, deutscher Name von Pisarzowice (Lubań), Ortschaft der Landgemeinde Lubań (Lauban-Land) im Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schreibersdorf, deutscher Name von Pisarzowice (Wilamowice), Ortschaft der Gemeinde Wilamowice im Powiat Bielski, Woiwodschaft Schlesien
 Schreibersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945: Prętki (Płośnica), untergegangener Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Schreibendorf